Маловская — название населённых пунктов в России:

 Маловская — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Маловская — деревня в Егорьевском районе Московской области.